Die Welsh Open 2010 (auch: totesport.com Welsh Open 2011) waren ein Snooker-Turnier der Snooker Main Tour, das vom 25. bis 31. Januar 2010 in Newport ausgetragen wurde. Namensgebender Hauptsponsor des Turniers war erstmals totesport.com

John Higgins gewann das Finale mit 9:4 gegen den damaligen Titelverteidiger Ali Carter.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 19. bis 22. Januar 2010 im Pontin's Centre in Prestatyn, Wales statt.

Anmerkungen 

kl. = kampflos

Century-Breaks

Qualifikationsrunde 
 143 Craig Steadman
 138 Li Hang
 133 Liu Song
 127 Judd Trump
 125 Stephen Rowlings
 125 Fergal O’Brien
 123 Jimmy White
 119 Dominic Dale
 119 Tony Drago
 115 Sam Baird
 110 Tom Ford
 110 Stuart Bingham
 106, 103 Matthew Selt
 106 Ken Doherty
 105 Paul Davies
 103 Alan McManus
 102 David Gilbert
 102 Jamie Cope
 101 Mark Davis

Finalrunde 
 138, 137, 109, 105, 101 John Higgins
 134 Ding Junhui
 129 Neil Robertson
 129 Joe Perry
 123 Jamie Cope
 122 Andrew Higginson
 122 Ronnie O’Sullivan
 120, 115 Ali Carter
 115 Mark Selby
 113 Stephen Hendry
 112, 102 Mark Williams
 109, 106 Matthew Stevens
 105 Marco Fu
 102 Fergal O’Brien

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre